Ри́чард А́за Ха́ртфорд (; ) — шотландский футболист, игравший на позиции полузащитника. По завершении игровой карьеры — тренер. Участник чемпионатов мира 1978 и 1982 годов в составе национальной сборной Шотландии.

Клубная карьера 
Родился 24 октября 1950 года в городе Клайдбанк. Своё имя Аза получил в честь певца Эла Джолсона, который умер за день до рождения Хартфорда и настоящее имя которого — Аса Йоэлсон. Воспитанник футбольной школы клуба «Драмчапел».

Во взрослом футболе дебютировал в 1967 году за английскую команду «Вест Бромвич Альбион», в которой провёл семь сезонов, приняв участие в 214 матчах чемпионата. Большую часть времени, проведённого в составе «Вест Бромвич Альбиона», был основным игроком команды. За это время завоевал титул обладателя Кубка Англии 1968 года (хотя и не участвовал в финале) и стал финалистом Кубка Лиги в 1970 году.

В ноябре 1971 года Хартфорд должен был перейти в звёздный «Лидс Юнайтед», но переход был отменён из-за того, что врач «Лидса» во время медицинского осмотра перед трансфером обнаружил у шотландца проблемы с сердцем. В конечном итоге он остался в «Вест Бромвиче», с которым в 1973 году вылетел из высшего дивизиона. В апреле 1974 года Хартфорд перешёл в «Манчестер Сити» за 210 000 фунтов стерлингов, дебютировав за «горожан» в игре против «Вест Хэма» (4:0). В 1976 году он помог «Сити» выиграть финал Кубка лиги.

В начале сезона 1979/80 Аза перешёл за 500 000 фунтов стерлингов в состав действующего обладателя Кубка европейских чемпионов, клуба «Ноттингем Форест», где должен был заменить Арчи Геммилла, но в новой команде не закрепился и, сыграв за клуб лишь 3 матча, вскоре перешёл в «Эвертон» за £ 400 000.

В октябре 1981 года  вернул его в «Манчестер Сити» за 375 000 фунтов стерлингов, но второй период в «Сити» был менее успешным, поскольку шотландец получил травму лодыжки, а клуб в 1983 году покинул элитный дивизион. В результате Хартфорд покинул «Сити» в 1984 году и подписал контракт с американским клубом «» из USL.

Вскоре он вернулся в английский футбол, став игроком «Норвич Сити». В финале Кубка лиги 1985 года после удара Хартфорда и рикошета от игрока «Сандерленда»  был забит единственный гол в матче, который принёс «канарейкам» трофей, но они вылетели из высшего дивизиона в том же сезоне.

В дальнейшем Хартфорд играл за клубы английских низших лиг «Болтон Уондерерс», «Стокпорт Каунти», «Олдем Атлетик» и «Шрусбери Таун», а завершил игровую карьеру в команде «Бостон Юнайтед», за которую выступал в сезоне 1990/1991 в пятом по уровню дивизионе страны. В большинстве из этих команд был играющим тренером.

Карьера в сборной 
26 апреля 1972 года дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Шотландии в товарищеском матче против Перу (2:0). Хартфорд провёл в общей сложности шесть матчей за сборную в течение 1972 года, но потом не выступал за шотландцев до октября 1975 года.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1978 года в Аргентине, на котором сыграл во всех трёх матчах, но команде не удалось преодолеть групповой этап. Впоследствии Аза с командой пробился и на следующий чемпионат мира 1982 года в Испании, на котором сыграл в одном поединке с Бразилией (1:4). Этот матч стал последним для Хартфорда в форме сборной. Всего в течение карьеры в национальной команде, которая длилась 11 лет, провёл в её форме 50 матчей, забив 5 голов.

Тренерская карьера 
После работы играющим тренером в нескольких клубах низших дивизионов в 1991 году Хартфорд завершил игровую карьеру и работал в тренерских штабах своих товарищей по сборной Кенни Далглиша (в «Блэкберн Роверс»), Джо Джордана и Лу Макари (в «Сток Сити», в перерыве между которыми Хартфорд также провел четыре матча в должности и. о. главного тренера клуба).

Впоследствии вошёл в тренерский штаб «Манчестер Сити», где оставался до 2005 года, пока Стюарт Пирс не возглавил горожан со своим тренерским штабом.

29 июня 2007 года было объявлено, что Хартфорд был назначен помощником главного тренера в «Маклсфилд Таун», но уже в феврале весь тренерский штаб был уволен. В апреле 2008 года Аза стал тренером молодежной команды «Аккрингтон Стэнли», но был уволен с этой должности в октябре 2011 года. Впоследствии он работал скаутом в «Бирмингем Сити» и «Норвич Сити».

Статистика

В качестве игрока

В качестве тренера

Достижения

Командные 
«Вест Бромвич Альбион»
 Обладатель Кубка Англии: 1967/1968
«Манчестер Сити»
 Обладатель Кубка Английской лиги: 1975/1976
«Норвич Сити»
 Обладатель Кубка Английской лиги: 1984/1985

Индивидуальные 
 Почётный список игроков сборной Шотландии по футболу: 1982

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Бостон Юнайтед»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренерский штаб ФК «Манчестер Сити»
Тренеры ФК «Болтон Уондерерс»
Тренеры ФК «Стокпорт Каунти»
Тренеры ФК «Шрусбери Таун»
Тренеры ФК «Бостон Юнайтед»
Тренеры ФК «Сток Сити»